Az  1970-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi 200 méteres vegyesúszás selejtezőit szeptember 11-én, a döntőt szeptember 12-én rendezték. A versenyszámban 20-an indultak. A győztes a svéd Gunnar Larsson lett világcsúccsal. A magyar induló Csinger Márton a nyolcadik, Szentirmay István a 9. helyen végzett.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 
 

1970-es úszó-Európa-bajnokság